

Biografia
Matteo Cavo aka Maztek è un dj e produttore Drum&Bass e EDM, produttore ufficiale della band rap olandese Dope D.O.D..

Inizia la sua carriera nel 2004, dopo alcune uscite su diverse etichette discografiche indipendenti e il remix di Hit That realizzato per i Foreign Beggars e uscito sulla sua etichetta Subculture Records, approda con il suo singolo Galattica sulla Renegade Hardware nel 2011, storica etichetta Londinese che nel corso degli anni pubblica artisti di fama internazionale come Noisia, Spor, Pendulum e Chase and Status.

Nel 2010 realizza il remix per la canzone "Il Diluvio" dei Subsonica pubblicata da EMI

Nel 2012 Inizia la sua collaborazione con i Dope D.O.D. realizzando per loro la base del pezzo Brutality uscito su Evil EP. 
Nel 2013 realizza per loro anche le basi di Groove in Collaborazione con Redman, Millennium Falcon e Black Rain.
Nello stesso anno firma con Program una sub label della nota RAM Records di Andy C e anche per Hospital Records.

Discografia

Singles and EPs

Compilation

Produzioni

Artisti musicali e/o altre voci correlate
Dope D.O.D.

Subsonica

Voci correlate 
 Dope D.O.D.

Collegamenti esterni